Čepička může být: 
 malá čepice – pokrývka hlavy
 čepička (kalyptra) – součást výtrusnice některých rostlin
 kořenová čepička – část tkáně na špičce kořenů rostlin
 uzávěr nebo krytka malých rozměrů (čepička u bicyklového ventilku)
 Čepička (391 m) – kopec u obce Předklášteří u Tišnova v okrese Brno-venkov
 hrad Čepička – zbytky hradu na témž kopci
 polární čepička – oblasti pólů s trvalou ledovou pokrývkou
 polární čepičky Marsu
 čepička neboli kalyptra – pozůstatek stěny archegonia u mechů, jenž kryje tobolku
 5' čepička – guaninový konec RNA
 příjmení
 Alexej Čepička, československý armádní generál, ministr obrany, politik KSČ

Související články 
 Klobouček
 Čepice
 Čapka
 Čepeček